Laparra ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Pérez Laparra (* 1980), guatemaltekischer Straßenradrennfahrer
 Raoul Laparra (1876–1943), französischer Komponist

Siehe auch:
 La Parra
 Lapara